Ladislau I d'Hongria (1046 - 1095), rei d'Hongria des de 1077 fins a la seva mort venerat com a sant
 Ladislau I de Nàpols (1377 - Nàpols, 1414), comte de Provença i rei de Nàpols i Jerusalem (1386-1414) i rei titular d'Hongria (1390-1414)
 Ladislau I de Polònia (~1261 - 1333), de la dinastia Piast 
 Ladislau I o Ladislau Herman (1040-1102), duc de Polònia com a Ladislau I, fill de Casimir I i germà de Boleslau l'Atrevit